

Geografia
 Kimmel – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Bedford in Pennsylvania
 Kimmel Center for the Performing Arts – teatro di Filadelfia
 Kimmel – località dell'Algeria

Persone
 Bruce Kimmel – produttore discografico e scrittore statunitense
 Daniel M. Kimmel – critico cinematografico statunitense
 Haven Kimmel – scrittore statunitense
 Husband E. Kimmel – ammiraglio statunitense
 Jimmy Kimmel – conduttore televisivo, comico, doppiatore e produttore televisivo statunitense
 Jonathan Kimmel – scrittore statunitense
 Tom Kimmel – cantante statunitense
 William Kimmel – politico statunitense